Friederich ist ein männlicher Vorname und Familienname. Der Name ist eine Variante des Vornamens Friedrich.

Namensträger

Vorname  
 Friederich Feld (1923–1976), österreichischer Schriftsteller
 Friederich Schmetzer (1842–1918), deutscher Ingenieur
 Friederich Wilhelm Gustav Spörer (1822–1895), deutscher Astronom
 Friederich Werthmann (1927–2018), deutscher Bildhauer und Plastiker

Zwischenname 
 Richard Friederich Arens (1919–2000), US-amerikanischer Mathematiker
 Georg Friederich Händel (1685–1759), so lauten die Vornamen des berühmten Komponisten im Taufregister
 Johann Andreas Friederich Köster (1818–1900), deutscher Dichter
 Julius Friederich Walter Schad (1824–1900), württembergischer Kommunalpolitiker
 Kurt Ferdinand Friederich Hermann von Schleicher (1882–1934), deutscher General und Reichskanzler

Familienname 
 Adolf Friederich (1812–1892), deutscher Mediziner und Heimatforscher
 Andreas Friederich (1798–1877), deutscher Zeichner, siehe André Friedrich
 Chilianus Friederich († nach 1578), deutscher Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Ernest Friederich (1886–1954), französischer Automobilrennfahrer und Mechaniker
 Ernst Friederich (1883–1951), deutscher Physikochemiker
 F. W. Friederich (1912–1993), deutscher Maler und Grafiker
 Ferdinand Friederich (1798–1873), deutscher Pfarrer und Autor
 Gerhard Friederich (1779–1862), deutscher Pfarrer und Schriftsteller

 Karl Friederich (1885–1944), deutscher Ingenieur und Baumeister 
 Kaspar Friederich (1572–1655), Schweizer Bürgermeister
 Konrad Friederich (1542–1600), Schweizer Bürgermeister
 Kuno Friederich, deutscher Fußballspieler 
 Leonhard Friederich (1788–1862), deutscher Theologe und Politiker, MdL Bayern, siehe Leonhard Friedrich (Politiker)
 Lisa Charlotte Friederich (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Peter Friederich (* 1942), Schweizer Diplomat
 Renata Friederich (* 1958), Schweizer Jazzmusikerin
 Rudolf von Friederich (1855–1922), deutscher Generalleutnant
 Ursula Friederich (1948–2010), deutsche Biologin und Terrarianerin

Fiktive Personen 
 Der bitterböse Friederich, Figur aus Heinrich Hoffmanns "Struwwelpeter"

Siehe auch 
 Friderich
 Friederichs
 Die Geschichte vom bösen Friederich
Männlicher Vorname
Familienname